Enguera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Enguera (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Enguera (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar